David Koning (1820-1876), Nederlands pianist en componist
David Koning (1853-1921), Nederlands pianist en componist en zoon van bovenstaande